Metra bezeichnet:
 Gebärmutter (griech.)
 Metra Mess- und Frequenztechnik Radebeul, einen Hersteller für Akustik- und Vibrationsmesstechnik
 Olivier Métra (1830–1889), einen französischen Komponisten und Dirigenten

METRA steht für:
 METRA, Metropolitan Rail, ein Nahverkehrssystem im Großraum Chicago

Siehe auch:
 Metrum
 Metron
 Metra(…), ein griechischer Koroplast